Рибосомний білок L4 () – білок, який кодується геном RPL4, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 427 амінокислот, а молекулярна маса — 47 697.

Цей білок за функціями належить до рибонуклеопротеїнів, рибосомних білків.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Рибосомні білки